Edge orientation histograms, descriptor visual utilitzat en visió artificial i processament digital d'imatges
 European Oncology & Haematology, revista científica especialitzada en oncologia i hematologia
 EOH també és el codi de la IATA de l'Aeroport Olaya Herrera, aeroport que serveix la zona de Medellín, a Colòmbia